Catumbela steht für:

Catumbela (Angola), Verwaltungseinheit in Angola
Catumbela (Fluss), Fluss in Angola
Flughafen Catumbela, Flughafen in Angola
Sport Clube da Catumbela, Fußballverein in Angola